Zahneisen bezeichnet

 ein Steinmetzwerkzeug, siehe Zahneisen

Zahneisen ist der Familienname folgender Personen:

 Lorenz Zahneisen (1897–1950), Oberbürgermeister und Abgeordneter